

Astronautica 
Grasshopper – Veicolo sperimentale costruito da SpaceX

Cinema 
 Grasshopper (グ ラ ス ホ ッ パ ー) – film del 2015 diretto da Tomoyuki Takimoto

Informatica 
 Grashopper: Learn to code - corso per imparare il linguaggio JavaScript proposto da Google (azienda)

Letteratura 
 Grasshopper – romanzo di Barbara Vine (Ruth Rendell) del 2000

Musica 
Grasshopper – musicista statunitense
Grasshopper – album di J.J. Cale del 1982
 Grasshopper – EP dei Ride del 1992
Grasshopper – boy band di Hong Kong

Sport 
Grasshopper Club Zürich – squadra calcistica svizzera

Altro 
 Grasshopper – cavalletta in inglese
Grasshopper – cocktail
Grasshopper è un personaggio dei fumetti Marvel Comics